«Атлетик» — название футбольных клубов:
 «Атлетик» — марокканский футбольный клуб из города Тетуан.
 «Атлетик» — андоррский футбольный клуб из Эскальдес-Энгордани, выступающий в Примера Дивизио — высшем дивизионе Андорры.
 «Атлетик Америка» — андоррский футбольный клуб из Эскальдес-Энгордани, выступающий в Сегона Дивизио — втором дивизионе Андорры.
 
 «Атлетик Таллин» — название эстонского футбольного клуба «ФКИ Таллинн» в 2002—2010 годах.

Также встречается как часть названия. См. Чарльтон Атлетик, Уиган Атлетик.

См. также 
 The Athletic